Sadlno (gromada w powiecie radziejowskim) (aleksandrowski/radziejowski)
 Sadlno (gromada w powiecie ząbkowickim)